Garfield puede referirse a:

Ficción
La historieta cómica Garfield.
El gato Garfield, personaje de ficción de dicha historieta.
Garfield: La película, también basada en dicha historieta cómica.
La serie de dibujos animados Aquí viene Garfield.
La serie de dibujos animados Garfield y sus amigos.
La serie de dibujos animados Garfield de las décadas de 1980 y 1990.

Lugares
Garfield (Arkansas)
Garfield (California)
Garfield, California, antiguo nombre de Freshwater, condado de Humboldt (California)
Garfield (Georgia)
Garfield (Indiana)
Garfield (Kansas)
 Garfield (condado de Bay, Míchigan),
 Garfield (condado de Grand Traverse, Míchigan)
 Garfield (condado de Missaukee, Míchigan)
 Garfield (condado de Saginaw, Míchigan)
Garfield (Minnesota)
Garfield (Nueva Jersey)
Garfield (Nuevo México)
Garfield, Pittsburgh, Pensilvania
Garfield (Texas)
Garfield, Virginia, ahora Springfield (Virginia)
Garfield (Washington)
Garfield (condado de Jackson, Wisconsin)
Garfield (condado de Polk, Wisconsin)
Garfield Heights (Ohio)
Garfield Plantation, Maine
Condado de Garfield , varios.
Municipio de Garfield , varios.

 Estaciones de metro en Chicago:
Garfield (línea Roja)
Garfield (línea Verde)

Personas
James Garfield, vigésimo presidente de los Estados Unidos.
Andrew Garfield, actor británico-estadounidense.
Eugene Garfield, químico, informático y lingüista estadounidense